Stinger kan avse:

Sport och underhållning
 Stinger (serie) – namnet på många seriekaraktärer med namnet Stinger
 Stinger (bok) – en bok
 Stinger (maskot) – officiellt namn för Columbus Blue Jackets maskot
 Stinger (Robot Wars) – en robot som finns med i TV-serien Robot Wars

Spel
 Stinger (arkadspel) – en arkadspel från 1983 av Seibu Denshi.
 Stinger (NES-spel) – den nordamerikanska versionen av spelet Moero! Twinbee (inte relaterat till spelet över)
 Stinger (Armored Core) – antagonisten i Armored Core: Project Phantasma, som finns med i Armored Core 2: Another Age och Armored Core: Nexus
 Stinger (Unreal) – ett vapen i PC-spelet Unreal, Unreal Championship 2 och Unreal Tournament III av Epic Games
 Stinger (Shadow Madness) – protagonisten i Playstation-spelet; Shadow Madness
Stinger (Grand Theft Auto) – en biltyp i Grand Theft Auto-serien

Vapen
 Stinger P30 – en typ av luftpistol tillverkad av Crosman
 FIM-92 Stinger – luftvärnsrobot
 AIM-92 Stinger – jaktrobot
 Stinger S200 – en typ av elchockpistol

Övrigt
 Stinger – smeknamn för AC-119k-versionen av Fairchild AC-119
 Stinger (cocktail), en drink som består av brandy och vit crème de menthe
 McAfee Stinger, en virusscanner.
 Stinger (BDSM), en sexleksak som utger stingande effekt
 Stinger (militärkamouflage) – en typ av militärkamouflage med en huvudsaklig gul grundfärg

Se även
Sting (olika betydelser)